Фаберже — французьке прізвище.

Особи 
 Агафон Фаберже (1876—1951) — ювелір, колекціонер, син Карла Фаберже
 Густав Фаберже (1814—1893) — російський ювелір
 Карл Фаберже (1846—1920) — ювелір, син Густава Фаберже

Див. також 
 Дім Фаберже — російська ювелірна фірма, заснована Густавом Фаберже у 1842 році
 Яйця Фаберже — найвідоміші витвори Дому Фаберже

Французькі прізвища